Името Дълго поле носят две български села:

 Дълго поле, област Видин
 Дълго поле, област Пловдив